Пелоп (Пелопс):
 Пелоп — сын Тантала, брат Ниобы, царь и национальный герой Фригии и затем Пелопоннеса.
 Пелоп — царь Спарты.
 Пелоп — сын Агамемнона.